Der Pannerdense Kop (auch Pannerdensche Kop) ist die Stelle, an der sich der Rhein in die Waal und den Pannerdens-Kanal teilt. Diese Abzweigung erhielt 1798 ihre heutige Gestalt und wurde so angelegt, dass 1/3 des Rheinwassers durch den Pannerdens-Kanal und 2/3 durch die Waal fließt. Diese Verteilung ist seitdem unverändert geblieben. Südlich vom Pannerdense Kop liegt die Ortschaft Millingen am Rhein (linkes Rheinufer).

Das Fort Pannerden liegt auf der Landspitze Pannerdense Kop. An dessen Ende steht eine Bake.

Sonstiges  
Etwas südlich von Arnheim befindet sich eine ähnliche Verzweigung, der IJsselkop, wo das Wasser des Pannerdens-Kanals im Verhältnis 3:1 geteilt wird; diesmal zwischen Niederrhein und IJssel. Diese Wasserverteilung wird nur erreicht, wenn die Wehre im Niederrhein geöffnet sind. 
Ist dies nicht der Fall, wird das meiste Wasser in die IJssel geleitet, um in das IJsselmeer, den wichtigsten Süßwasserspeicher der Niederlande, zu fließen.

Einzelnachweise 

Rhein-Maas-Delta